Jeszenyin, orosz családnév
 Szergej Alekszandrovics Jeszenyin (1895–1925) orosz költő
 Jeszenyin, orosz televíziós sorozat a költő életéről
 2576 Jeszenyin, a költő után elnevezett aszteroida